Барсенас има више значења:

 Барсенас (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барсенас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику